Pharmaceuticals steht für Pharmaunternehmen:
 Agios Pharmaceuticals, Cambridge, MA
 Alexion Pharmaceuticals, Boston
 Alnylam Pharmaceuticals, Cambridge, MA
 Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Berlin
 Hikma Pharmaceuticals, London
 IDEC Pharmaceuticals, Cambridge, MA
 Mallinckrodt Pharmaceuticals, Staines-upon-Thames
 Onyx Pharmaceuticals, Thousand Oaks
 Regeneron Pharmaceuticals, Terrytown
 Santhera Pharmaceuticals Holding, Pratteln
 Vertex Pharmaceuticals, Boston
 Valeant Pharmaceuticals International Inc., Kanada
 Watson Pharmaceuticals, Dublin